Охоцимский (Охоцимская) — российская фамилия.

Известные носители

В 
 Охоцимский, Виктор Николаевич (1880—1942) — учёный-правовед и историк, профессор Иркутского, Томского и Саратовского университетов.

Д 
 Охоцимский, Дмитрий Евгеньевич (1921—2005) — механик и математик, создатель научной школы в области динамики космического полёта. Академик РАН.

